Abd-Al·lah ibn Yassín al-Ghazulí (m. 1059), cap religió musulmà, fundador dels almoràvits
 Àhmad Yassin (1937–2004), imam i polític palestí, fundador de Hamàs
 Kateb Yacine (1929–1989), escriptor algerià

 Muhyiddin Yassin (n. 1947), polític malaisi i primer ministre de Malàisia
 Taha Yasin Ramadan (1938–2007), polític kurd de l'Iraq, vicepresident de l'Iraq
 Yacine Brahimi (n. 1990), futbolista francès
 Yacine Elghorri, artista estatunidenc

 Yasin Özdenak (born 1948), futbolista turc
 Yasine Abdellaoui, futbolista neerlandès
 Yassine Bounou, futbolista marroquí